Afri-Ski är en skidort i Lesotho. Skidorten ligger 3322 meter över havet i Malotibergen, 4,5 timmars bilresa från Johannesburg. Det är den enda skidorten i Lesotho. Det finns även skidorter i grannlandet Sydafrika, så som Tiffindell Ski Resort.

Vintersportorter i Lesotho